Домоде́дово:

 Домодедово — городской округ в Московской области.
 Домодедово — город в городском округе Домодедово Московской области.
 Домодедово — село в городском округе Домодедово Московской области.
 Домодедово — московский международный аэропорт.
 Домодедово — железнодорожная станция Павелецкого направления Московско-Курского отделения Московской железной дороги.
 Домодедово — моторвагонное депо ТЧприг-31 Московской железной дороги.
 «Домодедово» — футбольный клуб из одноимённого города Московской области.

См. также 
 Аэропорт-Домодедово (платформа)